W. Howard Greene, parfois crédité comme William H. Greene ou encore W.H. Greene est un directeur de la photographie américain.
 William Greene ou William H. Greene est un économiste américain